

Geografia

Svizzera 
 La Magne – ex comune ora frazione di Vuisternens-devant-Romont, comune nel distretto della Glâne (Canton Friburgo)

Onomastica 

 Magne – variante norvegese del nome proprio di persona Magno

Persone 
 Antonin Magne (1904-1983) – ciclista e dirigente sportivo francese
 Pierre Magne (1906-1980) – ciclista francese
 Michel Magne (1930-1984) – compositore francese
 Henri Magne (1953-2006) – pilota francese
 Olivier Magne (1973) – rugbista e allenatore di rugby francese

Pagine correlate 
Magné – pagina di disambiguazione